KAU steht für:
 Klinikum Am Urban
 Karlstads universitet, siehe Universität Karlstad
 König-Abdulaziz-Universität
 Korea Aerospace University
 Kauhava (IATA-Code), Westfinnland (Provinz), Finnland
 Bahnhof Au (Sieg) (DS100-Code)

Kau steht für:
 Kau, Ortschaft der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kau (Hawaiʻi), ein Distrikt im Hawaii County, Hawaii, USA
 Kau (Eitorf) (früher auch Kou), ein früherer Ortsteil der Gemeinde Eitorf
 Kau (Vettelschoß), Ortsteil der Ortsgemeinde Vettelschoß im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kõue (früher: Kõu, dt.: Kau), eine Landgemeinde im estnischen Kreis Harju

Kau ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Kau (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Kau (1870–1947), deutscher Maler
 Hans-Peter Kau (1959–2013), deutscher Maschinenbauer
 Johannes Kau (* 1957), deutscher Fußballspieler

kau steht für:
 Kanuri (Sprache) (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache des Tschadbeckens

Siehe auch:
 Siewert & Kau

Abkürzung